Сано () — японське прізвище.

Відомі носії 
 Сано Тору — японський футболіст.
 Сано Тосікадзу — японський футбольний суддя.
 Сано Хіроко — японська футболістка.
 Сано Юко — японська волейболістка.

Примітки 

Японські прізвища